Schlitz bezeichnet:

 technisch die Nut (Technik)
 eine Stadt im Vogelsbergkreis in Hessen, siehe Schlitz (Vogelsbergkreis)
 das dort ansässige Adelsgeschlecht von Schlitz genannt von Görtz, siehe Schlitz (Adelsgeschlecht)
 einen Nebenfluss der Fulda, siehe Schlitz (Fluss)
 eine US-amerikanische Brauerei, siehe Joseph Schlitz Brewing Company
 Burg Schlitz, ein Ortsteil von Hohen Demzin
 Öffnung an der Vorderseite der Hose, siehe Hosenschlitz

Schlitz ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Heinrich Johann Wilhelm von Schlitz genannt von Görtz (1752–1826), hessischer Standesherr
 Friedrich Wilhelm von Schlitz (1647–1728), Kammerpräsident, Geheimrat
 Joseph Schlitz (1831–1875), deutsch-amerikanischer Brauunternehmer und Besitzer der Joseph Schlitz Brewing Company

 Laura Amy Schlitz (* 1955), US-amerikanische Kinder- und Jugendbuchautorin, Bibliothekarin
 Sarah Schlitz (* 1986), belgische Politikerin

Siehe auch:
 Vorderburg (Schlitz)
 Hinterburg (Schlitz)
 Burg Niederschlitz